Arsos steht für:

 Arsos/Yiğitler, Ort im Distrikt Lefkoşa in Nordzypern (de jure Bezirk Larnaka, Republik Zypern)
 Arsos (Bezirk Limassol), Ort im Bezirk Limassol, Republik Zypern